Мани́са может означать:

 Маниса — город и район в Турции.
 Маниса (ил) — ил на западе Турции.
 Маниса (гора) — гора в Турции.